Службата за филмова и литературна класификация () е правителствена класификационна агенция, подобна на ESRB, ELSPA, PEGI, BBFC, но прави оценка на съдържанието на филми и компютърни игри само в района на Австралия и Нова Зеландия.

Рейтинги за филми

Рейтинги за компютърни игри

Външни препратки 
 www.oflc.gov.au 
 www.oflc.gov.nz

Цензура
Кино на Австралия
Новозеландско кино
Политика на Австралия
Политика на Нова Зеландия
Австралийска литература
Новозеландска литература
Организации в Австралия